Toplik – wieś w Macedonii Północnej
 Toplik – wieś w Bośni i Hercegowinie